Mihăilă este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Gheorghe Mihăilă (1930-2011), lingvist și filolog român, membru titular (2004) al Academiei Române
 Ileana Mihăilă (n. 1959), istoric literar, editor și traducător român, specializată în literatură franceză
 Ioan Mihăilă (1876-1950), deputat român
 Ioana Mihăilă (n. 1980), medic și politician român
 Mihai N. Mihăilă (n. 1948) inginer electronist, membru corespondent (1999) al Academiei Române
 Narcis Mihăilă (n. 1987), atlet român
 Valentin Mihăilă (n. 2000), fotbalist român

Vezi și 
 Mihai (nume)
 Mihaiu (nume de familie)
 Mihalache (nume de familie)
 Mihăileanu (nume de familie)
 Mihăilescu (nume de familie)

 Mihăești (dezambiguizare)
 Mihăiești (dezambiguizare)
 Mihăilești (dezambiguizare)
 Mihăileni (dezambiguizare)
 Mihăileanca (dezambiguizare)

Nume de familie românești